Lech kan syfta på:

 Lech Poznań – polsk fotbollsklubb
 Lech (öl) – polskt ölmärke som bryggs av SABMiller-ägda Kompania Piwowarska i Poznań

Personer
 Lech (namn) – ett polskt förnamn och personer med namnet

Efternamn
Lech är ett svenskt och norskt efternamn
 Britta Lech-Hanssen (1916–2007), norsk skådespelare
 Christer Lech (1926–1987), svensk matematiker
 Gillis Lech (1881–1971), svensk språkforskare
 Halvar Lech (1894–1977), svensk jurist
 Jon Lech Johansen (född 1983), norsk programutvecklare
 Mattias Lech (född 1974), svensk skådespelare
 Per Lech (1886–1970), svensk tidningsman
 Svante Lech (1886–1968), svensk arkitekt

Geografi

Italien 

 Lecco, provinshuvudstad, Lombardiet, Provincia di Lecco,

Tyskland 

 Lech – biflod till Donau 
 Landkreis Landsberg am Lech – en Landkreis i Regierungsbezirk Oberbayern
 Landsberg am Lech – en stad i förbundslandet Bayern

Österrike 

 Lech (kommun), Vorarlberg, Politischer Bezirk Bludenz, 
 Lech am Arlberg, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bludenz, 
 Weißenbach am Lech
 Lech – biflod till Donau

Se även
 Leche – svenskt efternamn och släkt

Svenska efternamn
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar